Plagiometriona tortuguilla  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Эндемик Центральной Америки: Куба (Tortuguilla, prov. Oriente).
Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства бурачниковые (Boraginaceae: Rochefortia steliata).

Примечания

Ссылки 

 

Plagiometriona
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1989 году
Эндемики Кубы